Miejscowości w USA:
 Taylor Creek – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Okeechobee
 Taylor Creek – jednostka osadnicza w stanie Ohio, w hrabstwie Hamilton

Gminy w USA:
 Taylor Creek (ang. Taylor Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin